«Молот» — профессиональный хоккейный клуб из Перми. Выступает во Всероссийской хоккейной лиге. 

До сезона 1962/63 в течение 6 сезонов постоянный участник элитной хоккейной лиги СССР (Класс А), позже перешёл во вторую группу класса А, преобразованную затем в Первую лигу чемпионата СССР. В 1990-е годы в результате упразднения чемпионата СССР клуб стал участником высшего эшелона российского хоккея сначала в рамках Межнациональной хоккейной лиги, затем — Суперлиги. Большую часть XXI века клуб проводит в ВХЛ, во второй (после КХЛ) по силе лиге в России.

Историческая справка 
 Основан: 1948 год
 Арена: УДС «Молот» им. В. Н. Лебедева
 Прочие названия: «Команда Мотовилихинского района» (1948—1953 гг), «СК им. Свердлова» (1953—1959 гг), «Молот» (1959—1997) и «Молот-Прикамье» (1997—2021)

История клуба

Основание клуба 
Зимой 1948 года в Мотовилихе была построена первая хоккейная коробка. Руководил строительством Валентин Петухов. Он же организовал первую на заводе им. Ленина хоккейную команду и был её тренером. Вместе с ним осваивали новую игру Павел Нечаев, Вадим Кунгурцев, Лев Мотовилов. Вскоре команда мотовилихинцев стала сильнейшей в городе.

1950-е годы 
В сезоне 1953/54 годов команда дебютировала в классе «Б» и заняла пятое место из семи команд. Сезон 1955/56 пермяки провели успешно, завоевав серебряные медали чемпионата РСФСР, всего очка им не хватило для перехода в класс «А».

Через год пермяки вновь заняли второе место. Федерация хоккея СССР приняла решение допустить команду Перми в класс «А».
Дебют состоялся 1 декабря 1957 года. На матч с московским «Спартаком» «Молот» вышел в таком составе: вратарь — И. Лапин; защитники — Б. Семенов, О. Сорокин, Е. Люхин, В. Курдюмов; нападающие — Л. Кондаков, О. Решетов, С. Серегодский, К. Соловьёв, В. Лукьянов, В. Опарин, В. Манылов, В. Костарев, В. Ермолаев. Матч закончился победой более опытных москвичей — 3:1 (0:1, 1:1, 0:1). Единственную шайбу с передачи Костарева забил Манылов.

В сезоне 1958/59 «Молот» (так теперь называлась команда завода им. Ленина), выступал во второй группе класса «А». На этот раз пермяки оказались ступенькой ниже, набрав большинство очков на своей площадке (11 из 13).

Сезон 1959/60 «Молот» начал в значительно обновлённом составе. Прекратили выступления Е. Люхин, В. Манылов, К. Соловьёв, В. Лукьянов, И. Лапин. В команду были зачислены вратари В. Родочев и В. Шилов, полевые игроки А. Грач, В. Славинский, Е. Неволин, В. Галкин. Из воскресенского «Химика» перешёл В. Аксенов, из Краснокамска — В. Маянц.

Пермяки заняли в чемпионате 14-е место. В 34 встречах одержали 8 побед, потерпев 21 поражение.

1960-е годы 
Начав сезон 1961/62 с поражений, «Молот» провёл победную серию игр с командами «Торпедо» (5:2), г. Калинина (4:3), «Даугава» (7:1), «Спартак» Свердловск (3:2 и 7:1), «Химик» (3:2), «Крылья Советов» (4:1) и СКА Куйбышев (8:1). Результат этого победного шествия — 11-е место из 20 команд. По итогам этого чемпионата в связи с выполнением требований Единой Всесоюзной классификации, 13 игрокам команды «Молот» было присвоено звание «Мастер спорта СССР».

В 1960-е годы на игры команды открытый стадион собирал до 18 тысяч болельщиков. В декабре 1989 года был сдан в эксплуатацию Универсальный Дворец спорта «Молот», ставший основной хоккейной ареной. «Звездными» были и 1994—1997 годы: на матчи чемпионата с командами ЦСКА, «Крылья Советов», «Спартак», «Динамо» приходило до 7 тысяч болельщиков, а Дворец спорта «Молот» был признан самым посещаемым в России.

1970-е годы 
После сезона 1969/70 последовало отступление в середину турнирной таблицы, где команда и пребывала практически все 70-е годы. Чемпионат 1975/76 команда третий раз подряд завершила на пятом месте, и звание «Мастер спорта» было присвоено ещё 13 хоккеистам. В сезоне 1997/98 команда, одолев элитных соперников, впервые в регулярном чемпионате страны заняла 8-е место. Через год, повторив свой успех, «Молот» вышел в 1/8 финала серии плей-офф. По итогам этих сезонов звание мастера спорта получили 16 игроков, причём 13 из них — воспитанники пермской хоккейной школы. Всего же за всю историю команды звание «Мастер спорта» присвоено 44 игрокам. Ни один игровой вид спорта в Прикамье не имеет такого количества собственных «мастеров».

1980-е годы 
К смене поколений добавился начавшийся отток игроков в клубы высшей лиги: Василий Спиридонов, Сергей и Андрей Жуковы, Андрей Басалгин, Лев Бердичевский, Альберт Мальгин, Альберт Ширгазиев, Игорь Уланов, Дмитрий Филимонов, Альберт Лещёв.

1990-е годы 
В начале 90-х годов в «Молот» вновь пришло много молодых игроков. Команда 1971 года рождения в 1989-м стала бронзовым призёром Первенства СССР среди молодёжных команд (тренер — Андрей Шевелев). Через три года команда 1974 года рождения также стала третьей, но только уже в чемпионате СНГ (тренер — Сергей Демин).

В 1992 году успехи молодёжных команд не прошли незамеченными со стороны организаторов Межнациональной Хоккейной Лиги (на то время, высшего эшелона отечественного хоккея), в котором одно место было выделено Перми. Первые два чемпионата «Молот» находился внизу турнирной таблицы. Первый успех к молодой команде пришёл в 1995 году, где пермяки в упорной борьбе в серии «плей-офф» в 1/8 финала уступили будущему чемпиону — московскому «Динамо»: 1:5; 4:2; 0;2.

В сезоне 1997/98 «Молот-Прикамье», так теперь стала называться команда, возглавил Валерий Викторович Постников. С его приходом результаты команды резко улучшились. «Молот Прикамье» дважды подряд занимает восьмое место в регулярном чемпионате. В сезоне 1998/99 пермяки прошли 1/8 финала серии « плей-офф», обыграв уфимский клуб «Салават Юлаев»: 2:0; 3:4; 2:1; 1:0. На следующей стадии «Молот-Прикамье» проиграл вновь будущему чемпиону — магнитогорскому «Металлургу». По итогам этих двух сезонов шестнадцати хоккеистам было присвоено звание «Мастера спорта России», в том числе тринадцати местным воспитанникам СДЮШОР «Молот». В это успешное для команды время Дворец спорта «Молот» был самым посещаемым в России. На встречу с ведущими клубами в УДС приходило до 7 тысяч болельщиков.

с 2000-х 
В начале нового столетия «Молот-Прикамье» из-за финансовой несостоятельности был вынужден распрощаться с суперлигой. Правда, пребывание в Высшей лиге оказалось недолгим. В 2004-м году пермская команда в финале обыграла в трёх матчах московский «Спартак» и вернулась в число лучших российских клубов. Но с финансами лучше не стало, и два года пермяки мучились в Суперлиге, занимая последние места в регулярном чемпионате. С сезона 2006/07 гг. «Молот-Прикамье» выступает в высшей лиге.

С той поры лучший результат достигнут в сезоне 2009/2010 гг., когда пермяки под руководством Николая Анатольевича Ванина завоевали бронзовые медали.

В следующем сезоне второй по значимости эшелон отечественного хоккея стал именоваться ВХЛ (Высшая Хоккейная Лига). По итогам регулярного чемпионата пермяки заняли третью строчку, но в серии «плей-офф» в полуфинале команда уступила нефтекамскому «Торосу».

В сезоне 2011/2012 на стадии «плей-офф» вновь хоккеисты Башкирии — и снова неудача. 8 января 2012 года пермский клуб провёл трёхтысячный официальный матч в рамках чемпионата страны.

19 мая 2021 года клуб вновь сменил название, вернувшись к названию ХК «Молот».

Результаты по сезонам 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайм и послематчевых буллитах, Н — ничьи, ПО — проигрыши в овертайме и послематчевых буллитах, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, Ш — соотношение забитых и пропущенных голов, РС — место по результатам регулярного сезона

* Серым выделены сезоны, в которых «Молот» выступал в сильнейших группах сильнейших лиг России и СССР

Главные тренеры 
Последнее обновление 11.12.2019

Игроки с наилучшими статистическими показателями 
Начиная с 1997 года. Последннее обновление 3.08.2016

Жирным отмечены игроки выступающие за клуб в настоящее время.

И — Количество проведенных игр,Г — Забитые голы,П — Передачи,О — Очки,+/- — Плюс/минус,Штр — Штрафное время, О/И — очков в среднем за игру, Г/И — голов в среднем за игру.

Вратари с наилучшими статистическими показателями 
Начиная с 1997 года., %ОБ начиная с 2010 года. Последнее обновление 3.08.2016

Жирным отмечены игроки выступающие за клуб в настоящее время.

И — Количество проведенных игр,ИС — Количество игр в стартовом составе,«0» — «Сухие игры»,ШП — Пропущено шайб,Вр — Время на площадке,КН — Коэффициент надёжности = 60мин*ШП/Вр,Гм — Забитые голы,П — Передачи,%ОБ — Процент отражённых бросков, БВ — Броски по воротам

Достижения 
  Победитель чемпионата России по хоккею среди мужских команд высшей лиги 2003/04.
  Бронзовый призёр чемпионата России по хоккею среди мужских команд высшей лиги 2009/10
  Бронзовый призёр чемпионата России по хоккею среди мужских команд высшей лиги 2013/14
  Серебряный призёр  чемпионата РСФСР 1956
 Турнир "Каменный цветок" (1): 1992
 Турнир "Каменный цветок" на приз Губернатора Свердловской области (1): 2012
 Турнир "Аленький Цветочек" (1): 1994
 Турнир четырёх (1): 1996
 Турнир Уральских клубов РХЛ (1): 1996
 Кубок Прикамья (10): 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2012, 2015, 2016, 2019, 2021
 Кубок Прикамья (3): 2001, 2007, 2013, 2014
 Кубок Прикамья (3): 2006, 2008, 2017
 Турнир Весенняя сталь (1): 1999
 Турнир на призы ХК «Салават Юлаев» (1): 1999
 Турнир на призы ХК «Салават Юлаев» (1): 2000
 Турнир посвящённый 59-летию ОАО «Мечел» (1): 2002
 Предновогодний турнир (1): 2001
 Турнир памяти А.Белосохова (1): 2002
 Турнир памяти П.И.Беляева (1): 2004
 Турнир посвящённый 60-летию ОАО «Мечел» (1): 2003
 Турнир посвящённый 60-летию ОАО «Мечел» (1): 2003
 Кубок губернатора Московской области (1): 2005
 Турнир посвящённый Дню работника нефтяной и газовой промышленности (2): 2007, 2013
 Турнир посвящённый Дню работника нефтяной и газовой промышленности (1): 2014
 Турнир посвящённый Дню работника нефтяной и газовой промышленности (2): 2017, 2018
 Мемориал В.С.Тарасова (3): 2010, 2011, 2019
 Турнир памяти В.С.Тарасова (1): 2013
 Мемориал В.Тарасова (1): 2017
 ВХЛ (1): 2013
 Турнир посвященный Дню образования Тюменской области (1): 2021

Ссылки 
 Хоккейный клуб «Молот-Прикамье»
 Сайт болельщиков ХК Молот-Прикамье
 Новости спорта ХК Молот-Прикамье
 
 Статистика выступлений команд в чемпионатах СССР и России
 

Хоккейные клубы СССР
Хоккейные клубы России
Спортивные клубы Перми
ХК «Молот-Прикамье»
Клубы ВХЛ